Abramovitch ou Abramovich (en , « fils d'Abraham », transcription anglaise : Abramovich) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Dmitri Abramovitch (1982-), bobeur russe ;
 Elena Abramovich (1981-), handballeuse biélorusse ;
 Roman Abramovitch (1966-), oligarque russe ;
 Vsevolod Abramovitch (1890-1913), aviateur russe.

Voir aussi 
 
 Milton Abramowitz

Patronyme russe
Patronyme juif